Miejscowości w USA:
 Parkman – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Parkman – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Sheridan
Gminy w USA:
 Parkman (ang. Parkman Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Parkman (ang. Parkman Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga